Stefan Aleksander Okrzeja (1886–1905) – działacz niepodległościowy i robotniczy
 Stefan Stanisław Okrzeja (1907–1939) – brat Stefana Aleksandra, lotnik, uczestnik bitwy powietrznej o Warszawę

en:Stefan Okrzeja